Friedlhof ist der Ortsname von

 Friedlhof (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Friedlhof (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Friedlhof (Gemeinde Eggersdorf bei Graz), Streusiedlung in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Friedlhof (Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf), Streusiedlung in der Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Ödfriedlhof